

События 

 Завоевание английским королём Эдуардом I Шотландии и отречение Иоанна Баллиоля.
 24 февраля — папа Бонифаций VIII запретил государям своей буллой «Clericis laicos» облагать церковь по своему произволу — после того, как Филипп IV Красивый обложил податью французское духовенство; это привело к конфликту, продлившемуся до 1303 года.
 30 марта — войска английского короля Эдуард I захватили шотландский город Бервик и вырезали его жителей.
 27 апреля — битва при Данбаре: англичане нанесли тяжёлое поражение шотландцам.
 1296—1337 — король Сицилии Федериго II Арагонский (1272—1337).
 Убийство Пшемысла II агентами из Бранденбурга.
 1296—1299 — султан Египта Ладжин аль-Мансур. Пытался провести передел земель. Убит эмирами.
 1296—1316 — султан Дели Ала-ад-дин Хильджи. Уничтожил своих противников из числа влиятельных иктадаров и отразил три монгольских вторжения.
 Король Венгрии Андраш III женился на Агнесе Австрийской, дочери герцога Альбрехта I Австрийского.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1296 году
 Ян Слепой — граф Люксембурга и король Чехии.
 Опицин де Канистрис — итальянский священник-мистик.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1296 году
 Генрих V Брюхатый — легницкий и вроцлавский князь.

См. также